Lute peut désigner :

Patronyme 
 Cees Lute (1939-2022) est un coureur cycliste néerlandais

Toponymie 
en Pologne
 Lute, un village dans la voïvodie de Lublin